Putti steht für:
 Putten, nackte Kinder- bzw. Engelgestalten in der Kunst, siehe Putto
 Lya de Putti (1896–1931), ungarische Tänzerin und Schauspielerin
 Vittorio Putti (1880–1940), italienischer Chirurg